Cántaro puede referirse a:
cántaro, cierta vasija de barro.
cántaro, cierto tipo de recipiente griego.
cántaro, un cántaro utilizado como instrumento musical.
cántaro pirenaico vasco, vasija de forma peculiar tradicional en el territorio del País Vasco y zonas aledañas.